Чарда — многозначный термин. Возможные значения:
 Чарда () — одинокая корчма или постоялый двор в венгерской степи. 
 Чарда () — село в Болгарии.

См. также 
 Чардаш